Мы́нисте (), на местном наречии Мы́нисты, также Мы́нистмы́йза  — деревня в волости Рыуге уезда Вырумаа, Эстония.  

До реформы местных самоуправлений Эстонии 2017 года входила в состав волости Мынисте и была её административным центром.

География 
Расположена у шоссе Валга—Выру на перекрёстке Апе. Расстояние до уездного центра — города Выру — 41 километр, до города Валга — 46 километров. Высота над уровнем моря — 74  метра.

Население 
По данным переписи населения 2011 года, в деревне проживали 213 человек, из них 209  (98,1 %) — эстонцы.

По состоянию на 1 января 2020 года в деревне насчитывалось 188 жителей: 105 женщин и 83 мужчины; 115 человек трудоспособного возраста (15–64 года), 25 детей в возрасте до 15 лет и 48 человек пенсионного возраста (65 лет и старше).

Численность населения деревни Мынисте:

История 
В письменных источниках 1386 и 1419 годов упоминается Mendis (деревня), 1443 года — Mendes (деревня), 1449 года — Möndes (деревня), 1529 года — Mensz (мыза), 1542 года — Mentz (мыза), 1627 года — Mentzen Hoff, 1782 года — Menniste mois (мыза).

Деревня впервые упомянута в документе, в котором дворянское семейство Икскюлей делило своё наследство. В XVI веке в деревне была основана скотоводческая мыза, позже ставшая большой самостоятельной (рыцарской) мызой Менцен (, ). Деревня рядом с мызой осталась, но в XIX веке распалась на небольшие группы хуторов.

Во время Северной войны, 5 августа 1702 года, на мызе Менцен (Мынисте) произошло короткое сражение между русскими и шведскими войсками, завершившееся победой русских.

На военно-топографических картах Российской империи (1846–1863 годы), в состав которой входила Лифляндская губерния, мыза обозначена как мз. Менценъ.

Главное здание мызы Мынисте и её хозяйственные постройки сильно пострадали в годы Эстонской освободительной войны. К настоящему времени от мызного комплекса ничего не осталось, сохранился только парк.

В 1920-х годах, после национализации мызы на её землях возникло селение, в 1977 году оно объединилось с деревней Мынисте (в 1972 году в селении проживали 186 человек, в деревне — 39); в том же году (период кампании по укрупнению деревень) с Мынисте была объединена деревня Айдамяэ ().

В советское время деревня была центром совхоза «Мынисте». В 1978 году его общий земельный фонд составлял 7,1 тысяч гектаров, в том числе сельскохозяйственных угодий (без приусадебных участков) — 5,2 тысяч гектаров; средняя численность работников — 296 человек. В деревне работали 8-клаccная школа, дом культуры, библиотека и почтовое отделение.

Инфраструктура 
В деревне работают волостной пункт обслуживания, библиотека, дом по уходу (все в одном здании), магазин торговой сети Coop. Действует Молодёжный центр, где есть возможность играть в бильярд, настольный теннис, различные компьютерные и настольные игры, есть видеопроектор и музыкальное оборудование. Пять дней в неделю ведёт приём семейный врач и семейная медсестра.

В деревне есть центральное водоснабжение.

Достопримечательности 

 Мынистеский музей сельского бытаВ 1957 году местный краеведческий кружок основал музей Мынисте как филиал Выруского краеведческого музея. Экспозиция под открытым небом изображает хозяйство местного деревенского бедняка второй половины XIX века и состоит из жилой риги, «чёрной» бани, летней кухни, сарая и колодца. Тематическая экспозиция по истории Мынисте расположена в жилом доме, построенном во второй четверти XX века;
 парк МынистеСтаринный мызный парк с вековыми деревьями (ели, дубы, липы и берёза бородавчатая) и богатым видовым составом, один из старейших в уезде Вырумаа. В парке также произрастают кедры, пихты, маньчжурский грецкий орех и несколько видов клёнов;
 скульптурная композиция «Медведи»Уникальный образец «сталинской» дорожной скульптуры. Отлита из бетона и изображает четырёх медведей, вертящихся на пне. Стоит на четырёхугольном бетонном постаменте, на котором выведена дата «1953». Одна из трёх дорожных скульптур, установленных в 1953 году в ближайших окрестностях. Находится у шоссе Выру—Валга, в нескольких сотнях метров к северу от въезда в деревню Мынисте. В 2003 году внесена в Государственный регистр памятников культуры Эстонии. Отреставрирована в 2009 году.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Мынистеский музей сельского быта , , 

Населённые пункты Эстонии
Вырумаа